«Мёрбю Сентрум»  () — станция Красной линии Стокгольмского метрополитена. Является конечной станцией маршрута T14.

Станция была открыта 29 января 1978 года. Название получила благодаря одноимённому торговому центру, в здании которого находится единственный вестибюль. Соседняя станция - «Дандерюдс шукхус».

Описание
Станция подземная, заложена на глубине 20 метров в скальной породе. Художественное оформление получила от Karin Ek и Gösta Wessel.

Галерея

Примечания 

Красная линия Стокгольмского метрополитена